Sylvaine peut désigner :

 Sylvaine (Ochlodes sylvanus), une espèce de lépidoptères.
 Sylvaine, un des noms de plume de Jeanne Élisabeth Marie Aimée Joséphine Philbert, plus connue sous le nom de Magali.
 Sylvaine, prénom féminin, voir la liste des articles dont le titre commence par ce prénom.